Фу́нкция вероя́тности в теории вероятностей — функция, возвращающая вероятность того, что дискретная случайная величина  примет определённое значение. Например, пусть  — функция вероятности, тогда вероятность того, что  примет значение равное 13, вычисляется подстановкой значения  в функцию  , которая уже возвращает вероятность, например, 0.5 — это означает, что вероятность получить число 13 равна 0.5.

Если  — скалярная случайная величина, функция вероятности задаётся таблицей возможных значений с соответствующими вероятностями (); такая таблица носит название «ряд распределения».

Функция вероятности — это наиболее часто используемый способ охарактеризовать дискретное распределение. Она играет ту же роль, что и плотность вероятности для непрерывной случайной величины (однако в последней ситуации речь идёт не о вероятности реализации конкретного значения , а о вероятности попадании значения случайной величины в заданный интервал, которая находится интегрированием плотности вероятности по этому интервалу).

Определения

Функция произвольной вероятности 
Пусть  является вероятностной мерой на , то есть определено вероятностное пространство , где  обозначает борелевскую σ-алгебру на .
Вероятностная мера называется дискретной, если её носитель  не более, чем  счётен, то есть существует не более, чем счётное подмножество  такое, что .

Функция , определённая следующим образом:
  
где  — дискретная вероятностная мера, называется функцией вероятности . Здесь важно понимать, что  - это функция, определённая на множествах, а не на числах, в то время как , будучи определённой через , уже является функцией определённой над числами.

Функция вероятности дискретной случайной величины 
Пусть  () — случайная величина (случайный вектор). Тогда она индуцирует (наводит) вероятностную меру  на  (на ), называемую распределением. Случайная величина называется дискретной, если её распределение дискретно. Функция вероятности  дискретной случайной величины  имеет вид:
 ,
или
 
где  — множество значений, которые принимает .

Свойства функции вероятности 
Из свойств вероятности очевидно следует:
 .
 .
 Функция распределения случайной величины может быть выражена через её функцию вероятности:
 .
 Если , то
 ,
 ,
где  — функция вероятности вектора , а  — функция вероятности величины . Это свойство очевидно обобщается для случайных векторов размерности .
 Математическое ожидание функции от дискретной величины, когда оно существует, имеет вид:
 ,
при условии что ряд в правой части абсолютно сходится.

Примеры дискретных распределений 
 Распределение Бернулли;
 Биномиальное распределение;
 Геометрическое распределение;
 Гипергеометрическое распределение;
 Логарифмическое распределение;
 Отрицательное биномиальное распределение;
 Распределение Пуассона;
 Дискретное равномерное распределение;
 Мультиномиальное распределение.

См. также 
 Плотность вероятности

Примечания 

Теория вероятностей